RMC 136 (de l'acrònim del catàleg astronòmic Radcliffe Magellanic Clouds), supercúmul estel·lar del Gran Núvol de Magalhães
 Reial Moto Club de Catalunya, club històric de motociclisme de Barcelona
 Reial Madrid Castella, club de futbol de Madrid filial del Reial Madrid
 Ràdio Montecarlo, cadena de ràdio de França i Mònaco
 RMC Découverte (de l'acrònim de Ràdio MonteCarlo), cadena de televisió de França
 RMC Story (de l'acrònim de Ràdio MonteCarlo), cadena de televisió de França
 RMC Sport (de l'acrònim de Ràdio MonteCarlo), cadena de televisió especialitzada en esports de França
 Radio Monte Ceneri, cadena de ràdio històrica de Suïssa
 Regió Metropolitana de Campinas, àrea metropolitana a l'entorn de Campinas, al Brasil
 Regió Metropolitana de Curitiba, àrea metropolitana a l'entorn de Curitiba, al Brasil
 24è Regiment Mixt Colonial, antiga unitat de l'exèrcit francès amb seu a Perpinyà, al Rosselló
 Royal Military College of Canada, acadèmia militar de les forces armades del Canadà
 Conservatori de Música Rítmica de Copenhaguen (del seu nom en anglès Rhythmic Music Conservatory), conservatori de música de la ciutat de Copenhaguen, a Dinamarca
 Comandos Revolucionaris Musulmans (del seu nom en anglès Revolutionary Muslim Commandos), milícia activa a l'estat d'Assam, a l'Índia
 Rocky Mountain Construction, empresa constructora de muntanyes russes dels Estats Units
 Revista Musical Catalana, revista especialitzada en música publicada per l'Orfeó Català
 Revista Mundo Ciclistico, revista especialitzada en ciclisme editada a Colòmbia
 Rare and Manuscript Collections, secció de documentació manuscrita de la biblioteca de la Universitat Cornell, dels Estats Units
 Còrnic medieval reviscolat (del seu nom en anglès Revived Middle Cornish), conjunt de varietats del còrnic basades en la seva versió de l'Edat mitjana
 Formigó preparat (del seu nom en anglès Ready-Mix Concrete), tipus de formigó preparat en fàbrica i servit llest per a usar
 Rack (del seu nom en anglès Rack Mount Chassis)), suport metàl·lic de mides estandarditzades usat per a allotjar equipaments informàtics
 Rotating Modulation Collimator, instrument experimental incorporat al Small Astronomy Satellite 3